Monforte peut désigner :
en Espagne :
homonymies partielles :
Monforte de Lemos, municipalité située dans la province de Lugo et la communauté autonome de Galice ;
Monforte de Moyuela, municipalité située dans la province de Teruel et la communauté autonome d'Aragon ;
Monforte de la Sierra, municipalité située dans la province de Salamanque et la communauté autonome de Castille-et-León ;
Monforte del Cid, municipalité située dans la province d'Alicante et la Communauté valencienne ;
au Portugal :
homonymies exactes :
Monforte, municipalité située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
Monforte, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Monforte ci-dessus ;
homonymies partielles :
Monforte da Beira, paroisse civile de la municipalité de Castelo Branco, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Santo António de Monforte, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord.
en Italie :
homonymies partielles :
Monforte d'Alba - dans la province de Coni 
Monforte San Giorgio - dans la province de Messine

Voir aussi
Monfortinho, paroisse civile de la municipalité d'Idanha-a-Nova, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Page d'homonymie  : toponymes et patronymes de langue française ;
Page d'homonymie  : toponymes et patronymes de langue française.